Muti (Zoeloe), traditionele magische geneeskunst
 Muti (Estland), een dorp in Estland
 Muti (Afghanistan), een plaats in Afghanistan